Альянс за республику () — политическая партия Сенегала. Альянс был основан бывшим премьер-министром Сенегала Маки Саллом после его выхода из Сенегальской демократической партии в декабре 2008 года. На президентских выборах 2012 года Маки Салл был избран президентом, одержав победу над тогдашним президентом Абдулаем Вадом. После этого к Альянсу за республику присоединились несколько бывших членов СДП.

Альянс за республику является главным партнёром в коалиции Benno Bokk Yakaar (Объединённые в надежде),

Участие в выборах

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Либеральные партии
Политические партии Сенегала